Nella steht für:

 Variante des weiblichen Vornamens Nelly (Namensträger siehe dort)
 Nella Dan, in Dänemark gebautes australisches Forschungsschiff
 Nella Island, Insel vor der Pennell-Küste des Viktorialands, Antarktika
 Nella Rock, Rifffelsen vor der Mawson-Küste des Mac-Robertson-Lands, Antarktika

Siehe auch:
 Nela